Цитрат марганца — химическое соединение,
соль марганца и лимонной кислоты с формулой Mn(CHO),
светло-розовые кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Цитрат марганца образует светло-розовые кристаллы.

Не растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава Mn(CHO)•n HO, где n = 9 и 10.

Литература 
 

марганца